

Persone 
 Frank Keeping – pistard britannico
 Michael Keeping – calciatore e allenatore di calcio inglese

Altro 
 Keeping It Dark – cortometraggio muto del 1915 diretto da Horace Davey
 Keeping Up Appearances – sitcom britannica creata e scritta da Roy Clarke per la BBC 
 Keeping Secrets – album della cantante inglese Skye Edwards
 The Keeping Room – film del 2014 diretto da Daniel Barber

Pagine correlate 
 Peace-keeping